A Final da Taça de Santiago Sul de 2017–18 foi a Final de edição de Taça de Santiago Sul. O Sporting Clube da Praia venceu esta edição após derrotar o Travadores por 2–1 na Final disputada na Estádio da Várzea, na Praia em ilha de Santiago no dia 31 de Março 2018, conquistando o seu 5º e título final na prova. 

Os Sporting Praia venceu o taça e campeonato regional, dois clubes qualificado ver Supertaça de Santiago Sul de 2018 com Os Garridos qualificado os finalista em taça regional. Além foi o último tempo que não venceador qualificado ver Taça de Cabo Verde foi cancelado. O Sporting Praia qualificado por primeira vez ver Taça de Cabo Verde (o próximo em seis anos) e mais tarde,os venceador da taça, o Super Taça de Santiago Sul.

Historial na prova
Na época 2016–17 ambos os finalistas, Sporting Clube da Praia e Os Garridos.

Percurso dos finalistas

Sporting da Praia
No caminho para a Final o Sporting Clube da Praia, venceador regional de Santiago Sul, disputou apenas um jogo, eliminou o Desportivo da Praia, Benfica (Benfiquinha), Académica da Praia e AD Ribeira Grande.

CD Travadores
Para se qualificar para a Final o GDRC Vila Nova e Celtic da Praia, Vitória FC e Celtic da Praia (o último com mesmo artilheirado os o ano anterior).

Estádio
O estádio escolhido para a Final foi Estádio da Várzea, na Praia. Utilizado pelo clubes melhores de arquipelago e região, Sporting, Boavista, CD Travadores, Vitória FC e Académica da Praia.

Final

Ver também
Taça de Santiago Sul
Taça de Santiago Sul de 2017–18

Sporting Clube da Praia
Clube Desportivo Travadores
Final de 2018
Taca Final de Santiago Sul
Taca Final de Santiago Sul